Karratsch ist der Spitzname von:
 Rudolf Caracciola (1901–1959), deutscher Automobilrennfahrer
 Franz Josef Degenhardt (1931–2011), deutscher Liedermacher, Schriftsteller und Jurist